Conor Dwyer, Amerikaans zwemmer
Jamie Dwyer, Australisch hockeyer
Michael Dwyer, Iers journalist en filmrecensent
Patrick Dwyer, Australisch atleet
Edward Dwyer, soldaat in het British Army